Женская суперлига Футбольной ассоциации () сезона 2018/19 — 8-й сезон Женской суперлиги ФА с момента его основания. Сезон начался 9 сентября 2018 года и завершился 12 мая 2019 года. В турнире приняли участие 11 команд.

Чемпионский титул завоевал «Арсенал».

Изменения по сравнению с предыдущими сезонами 

Согласно плану изменения положения женского футбола в Англии, разработанном Футбольной ассоциацией Англии, - это второй сезон в высшей английской лиге женского футбола, проводимый за новым календарем, когда сезон начинается в сентябре и заканчивается в мае. Это также первый сезон, когда Женская Суперлига стала полностью профессиональной лигой с 11 командами, отобранными с пятнадцати клубов, подавших заявку на участие в реорганизованной лиге, где только клубы получившие лицензию у ФА могут участвовать в чемпионате. Команды, желающие играть в высшей лиге, должны были соответствовать новым профессиональным критериям, поэтому «Сандерленд», занявший 7 место в предыдущем сезоне не получил лицензию и, соответственно, свое место в Женской Суперлиге.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 •  • 
Источник: FA WSL

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Англия женщины
Женский футбол в Англии
2018 год в женском футболе
2019 год в женском футболе